Solenodonsaurus es un género es un extinto de reptiliomorfos, el cual existió desde hace 320 a 305 millones de años. Su clasificación es incierta, pero probablemente es un amnioto primitivo o un anfibio relacionado con los diadectomorfos. Los restos fósiles se hallaron en la República Checa. La única especie reconocida dentro de género es Solenodonsaurus janenschi media cerca de 45 cm de largo. Poseía dientes puntiagudos curvados ligeramente hacia adentro; probablemente era carnívoro o insectívoro. Ha desempeñado un papel prominente en la discusión sobre el origen de los amniotos; se piensa que existió durante el Westfaliense en el Carbonífero Superior.

Filogenia
Solenodonsaurus es clasificado tradicionalmente como un pariente cercano de los amniotas (vertebrados que depositan sus huevos en tierra). Sin embargo, un análisis filogenético de 2012 de Solenodonsaurus y otros tetrápodos primitivos (vertebrados de cuatro extremidades) encontró que estaba más cercanamente relacionado con el grupo de anfibios Lepospondyli. A continuación un cladograma basado en este análisis:

Se debe señalar que la filogenia de los primeros tetrápodos es aún mal comprendida.

Véase también
Westlothiana

Referencias 

Reptiliomorpha
Fósiles del Carbonífero
Fósiles de Europa